US Open 1970 var den 90. udgave af US Open gennem tiden og den 3. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA i perioden 2. - 13. september 1970. Det var den første grand slam-turnering, der blev afviklet med tiebreak. Det hidtidige kampformat, der indebar at alle sæt skulle vindes med to overskydende partier, blev ændret, således at der ved stillingen 6-6 blev spillet en tiebreak som afgørelse på sættet. Tiebreak-formatet var "først til 5 point".

For andet år i træk blev begge singletitler ved US Open vundet af australske spillere. I herresingleturneringen sejrede Ken Rosewall, som i finalen besejrede Tony Roche med 2-6, 6-4, 7-6(5-2), 6-3. Rosewall vandt dermed sin anden og sidste US Open-titel i herresingle – 14 år efter sin første triumf i New York City. Det var hans sjette herresingletitel på grand slam-niveau af de otte, han vandt i løbet af sin karriere. Roche var sin sjette og sidste grand slam-finale i herresingle, og det var andet år i træk, at han tabte finalen i US Open.

Damesingletitlen blev vundet af Margaret Court, som dermed havde vundet alle fire grand slam-titler i damesingle i 1970 og dermed en ægte "grand slam" i damesingle som den blot anden spiller i tennishistorien og den første siden Maureen Connolly udførte bedriften i 1953. Court vandt US Open-mesterskabet i damesingle for fjerde gang, og det samtidig var hendes 20. grand slam-titel i damesingle og den sjette sejr ved US Open i single, og hun vandt titlen for andet år i træk. I finalen vandt Court med 6-2, 2-6, 6-2 over Rosemary Casals, der var i den første af sine to grand slam-finaler i single.

Singlefinalerne på mesterskabets sidste dag blev overværet af 14.502 tilskuere.

Herredoubletitlen gik til Pierre Barthès og Nikola Pilić, som begge vandt den første og eneste grand slam-titel i deres respektive karrierer, og samtidig blev de den første franske hhv. jugoslaviske vinder af US Open-mesterskabet i herredouble. I finalen vandt den europæiske duo over australierne Roy Emerson og Rod Laver med 6-3, 7-6, 4-6, 7-6. Emerson var sin 44. og næstsidste grand slam-finale i karrieren, mens Laver spillede sin 32. og tredjesidste grand slam-finale. Det var Emerson og Lavers femte grand slam-finale i herredouble som makkere, og det var tredje gang de måtte forlade slutkampen som tabere.

Margaret Court og Judy Dalton vandt damedoubletitlen efter finalesejr på 6-3, 6-4 over Rosemary Casals og Virginia Wade. Court vandt sit tredje US Open-mesterskab i damedouble og sin 10. grand slam-titel i double. Dalton vandt sin første titel ved US Open, og det var hendes syvende grand slam-damedoubletitel. Triumfen var de to australieres sjette grand slam-titel som makkere.

Endelig gik mixed double-mesterskabet til de forsvarende mestre, Marty Riessen og Margaret Court, som besejrede Frew McMillan og Judy Dalton i finalen med 6-4, 6-4. Riessen vandt sin fjerde grand slam-titel i mixed double, og alle fire var blevet vundet med Court som makker. Court vandt sin syvende US Open-titel i mixed double og sin 21 mixed double-titel på grand slam-niveau.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1970 androg $ 160.000, hvilket var en stigning på 28 % i forhold til det foregående år. Ud over førstepræmien på $ 20.000 modtog Ken Rosewall som vinder af herresingletitlen endvidere en ny bil af mærket Ford Pinto.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1970 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1970

Referencer 

1970
Tennis i 1970
Sport i New York City